Il sentiero di San Vigilio o San Vili è un percorso storico-naturalistico situato nella province Trento, in Italia, lungo , che collega Trento a Madonna di Campiglio in Val Rendena. È stato ideato e curato dalla Commissione tutela ambiente montano della Sat (Società degli alpinisti tridentini) con la collaborazione della Commissione sentieri della Sat stessa.

Caratteristiche del percorso 
Il percorso totale del sentiero, San Vili, nella dizione delle genti di San Lorenzo in Banale, significa San Vigilio, ricalca in gran parte il percorso seguito da Vigilio nel 400 dopo Cristo durante le sue predicazioni in Giudicarie e in Val Rendena.

Da Trento a Madonna di Campiglio è suddiviso in 6 tratti, ciascuno già di per sé costituisce un'escursione completa.
Il sentiero è marcato con il consueto segnavia bianco-rosso, si sottolinea che per tracciare tale itinerario non sono stati sacrificati territori montani, né aperte nuove brecce nel bosco.

Bibliografia 
 settembre 1988 , n. 2, anno LI, ove l'itinerario è stato accuratamente descritto e illustrato.

Collegamenti esterni 

Sentieri delle Alpi Retiche meridionali
Provincia di Trento
Sentieri del Trentino-Alto Adige